Rusko (gemeente), een Finse gemeente
Rusko (artiest), een Engelse muziekproducent